Con el término Rea o Rhea puede referirse a:

 Rea, mujer que está en prisión.
 Rhea Ripley,  luchadora profesional australiana que actualmente trabaja con la WWE.

 Rhea, un condado del estado estadounidense de Tennessee.
 Rea, localidad estadounidense del estado de Misuri.
 Rea, localidad italiana de la Provincia de Pavía.

 Rhea, un género de aves.
 REA, abreviación de la Reserva Nacional de Fauna Andina Eduardo Abaroa, en el sur de la Provincia de Potosí, Bolivia.

 REA, abreviatura de Registro de Explotaciones Agrícolas.
 REA, abreviatura de Revue des études anciennes.
 REA, abreviatura de Recursos educativos abiertos, en inglés "OER".

 Rea en la mitología griega, es una titánide.
 Rea un satélite del planeta Saturno.
 (577) Rhea, un asteroide del cinturón de asteroides.

Botánica 
  Botánico Carleton Rea, 1861-1946: autor de nombre científico.
 Rea Bert. ex Decne. 1833, un género de la familia asteráceas.

Química 
 REA (Relación estructura actividad), sigla que suele usarse en química medicinal para el proceso por el cual la estructura química se correlaciona con la actividad biológica.